Sora je lahko:

 Sora, naselje v občini Medvode
 Sora, reka ki nastane v Škofji Loki, kjer se združita oba njena kraka (Poljanska Sora in Selška Sora)
 Sora, Frosinone, naselje v Italiji
 Sora, reka v republiki Hakasiji, Rusija.

Glej tudi 

 Rovtarska Sora
 Zadnja Sora
 Župnija Sora
 Sorško polje
 Sorica
 Sovra